Rodat ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie de Rodat (1787–1852), französische Ordensschwester, Ordensgründerin und Heilige
 Robert Rodat (* 1953), US-amerikanischer Drehbuchautor

Rodat bezeichnet zudem:

 Rodat (Distrikt), Distrikt in Afghanistan